Ido Vunderink (1935)
Ido Vunderink (1955)